Ankaratra (vulkaan), vulkanisch gebied in Madagaskar
 Tsiafajavona Ankaratra, plaats in Madagaskar
 Ankaratra (geslacht), geslacht van hooiwagens